Aldeia

Toponíminia

Distritos do Brasil 
Aldeia (Barueri) — na Região Metropolitana de São Paulo
Aldeia (Carapicuíba) — na Região Metropolitana de São Paulo

Portugal 
Aldeias (Armamar) — freguesia
Aldeias (Gouveia) — antiga freguesia

Lugares do concelho da Póvoa de Varzim
Aldeia (Aguçadoura)
Aldeia (Amorim)

Desambiguações de topônimos